Boca de Chavez, ou l'une de ses graphies Boca de Chávez peut désigner :

Toponymes

Boca de Chávez : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de San Juan de Capistrano dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca de Chávez : capitale de la paroisse civile de Boca de Chávez dans la municipalité de San Juan de Capistrano dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme